Az 1971-es női kézilabda-világbajnokság a negyedik volt a női világbajnokságok történetében. Hollandiában játszották 1971. december 11. és december 19. között. A vb-n 9 csapat vett részt. A tornát az NDK nyerte meg, a magyar válogatott bronzérmes lett.

Lebonyolítás 
A 9 résztvevőt 3 darab 3 csapatos csoportba sorsolták. Körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportból az első két helyezett jutott tovább a középdöntőbe, ahol újabb körmérkőzéseket játszottak. A csoportok harmadik helyezettjei a 7–9. helyért mérkőzhettek. A középdöntő azonos helyein végző csapatok játszottak egymással helyosztó mérkőzéseket.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Középdöntő

D csoport

E csoport

Helyosztók

A 7–9. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 

Kezilabda
Női kézilabda-világbajnokságok